Novonothrus är ett släkte av kvalster. Novonothrus ingår i familjen Nothridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Novonothrus